__БЕЗКН__

Hyaenodontidae (Хијаенодонтидае — „хијенски зуби”) је изумрла породица плаценталних сисара из изумрле натпородице Hyaenodontoidea, која је у периоду од раног еоцена до раног миоцена настањивала подручје Европе, Азије и Сјеверне Америке. Ову породицу сисара су чиниле потпородице Hyaenodontinae и Oxyaenoidinae, родови Alienetherium, Boritia, Cartierodon, Leonhardtina, Matthodon, Neosinopa, Paenoxyaenoides, Paracynohyaenodon, Preregidens, Prodissopsalis, Protoproviverra и Quercytherium, и парафилетски родови Cynohyaenodon и Eurotherium. Стручни назив за чланове ове породице сисара је хијаенодонтиди.

Етимологија назива

Систематика

Класификација 
Класификација породице Hyaenodontidae:

|}

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе породице Hyaenodontidae.

Временска распрострањенст

Унутар натпородице Hyaenodontoidea

Унутар породице Hyaenodontidae

Види још 
 Класификација сисара
 Hyaenodontoidea

Референце

Литература 

 
 E. D. Cope (1889.) "Synopsis of the families of Vertebrata." The American Naturalist 23:1-29
 W. H. Flower and R. Lydekker (1891.) "An Introduction to the Study of Mammals, Living and Extinct" 1-763
 O. P. Hay (1902.) "Bibliography and Catalogue of the Fossil Vertebrata of North America." Bulletin of the United States Geological Survey 179:1-868
 C. W. Andrews (1906.) "A Descriptive Catalogue of the Tertiary Vertebrata of Fayum, Egypt" 1-324
 L. M. Lambe (1908.) "The Vertebrata of the Oligocene of the Cypress Hills, Saskatchewan." Contributions to Canadian Palaeontology 3(4):1-65
 L. Van Valen (1967.) "New Paleocene insectivores and insectivore classification." Bulletin of the American Museum of Natural History 135(5):217-284
 Robert L. Carroll (1988.) "Vertebrate Paleontology and Evolution." W. H. Freeman and Company, New York, 
 G. F. Gunnell (1998.) "Creodonta". In C. M. Janis, K. M. Scott, and L. L. Jacobs (eds.), "Evolution of Tertiary Mammals of North America, Volume 1: Terrestrial Carnivores, Ungulates, and Ungulate like Mammals", Cambridge University Press, 703 pages 
 V. J. Sach and E. P. J. Heizmann (2001.) "Stratigraphy and mammal faunas of the Brackwassermolasse in the surroundings of Ulm (Southwest Germany)." Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde Serie B (Geologie und Paläontologie) 310:1-95
 B. Lange-Badré and M. Böhme (2005.) "Apterodon intermedius, sp. nov., a new European Creodont Mammal from MP22 of Espenhain (Germany)." Annales de Paléontologie 91:311-328
 X. Wang, Z. Qiu and B. Wang (2005.) "Hyaenodonts and carnivorans from the early Oligocene to early Miocene of the Xianshuihe Formation, Lanzhou Basin, Gansu Province, China." Palaeontologia Electronica 8(1):1-14
 E. Gheerbrant, M. Iarochene, M. Amaghzaz and B. Bouya (2006.) "Early African hyaenodontid mammals and their bearing on the origin of the Creodonta." Geological Magazine 143(4):475-489
 J. Morales, M. Pickford and D. Soria (2007.) "New carnivoran material (Creodonta, Carnivora and Incertae sedis) from the Early Miocene of Napak, Uganda." Paleontological Research 11(1):71-84
 M. Morlo, E. R. Miller and A. N. El-Barkooky (2007.) "Creodonta and Carnivora from Wadi Moghra, Egypt." Journal of Vertebrate Paleontology 27(1):145-159
 
 S. Bajpai, V. V. Kapur and J. G. M. Thewissen (2009.) "Creodont and condylarth from the Cambay Shale (Early Eocene, 55-54MA), Vastan Lignite Mine, Gujarat, Western India." Journal of the Palaeontological Society of India 54(1):103-109
 K. D. Rose, A. E. Chew, R. H. Dunn, M. J. Kraus, H. C. Fricke and S. P. Zack (2012.) "Earliest Eocene mammalian fauna from the Paleocene-Eocene Thermal Maximum at Sand Creek Divide, southern Bighorn Basin, Wyoming." University of Michigan Papers on Paleontology 36:1-122
 
 
 R. S. Rana, K. Kumar, S. P. Zack, F. Solé, K. D. Rose, P. Missiaen, L. Singh, A. Sahni and T. Smith (2015.) "Craniodental and postcranial morphology of Indohyaenodon raoi from the early Eocene of India, and its implications for ecology, phylogeny, and biogeography of hyaenodontid mammals." Journal of Vertebrate Paleontology 35(5):e965308:1-22